Kohner est un patronyme porté notamment par :

 Frederick Kohner (1905-1986), écrivain et un scénariste américain ;
 Susan Kohner (1936-), actrice américaine.

Homonymie de patronyme